Частик может означать:
 Частик — то же, что частокол.
 Частик — густая мелкоячейная сеть для ловли рыбы.
 Частик — группа промысловых рыб.